Manuel Sarabia – calciatore e allenatore di calcio spagnolo
Pablo Sarabia – calciatore spagnolo
Pedro Sarabia – calciatore paraguaiano